Le cavalier est un format français de papier aux dimensions de  dans la norme de l'AFNOR. 
Son nom est hérité du filigrane qu’il portait quand ce papier était fabriqué à la main.

C'est un format intermédiaire entre le carré et le raisin. 

En presse, le cavalier est un format publicitaire de papier de couverture qui recouvre en partie et modifie ou non l'apparence de la une du titre d'un journal ou d'un magazine.

Histoire 

D'après un arrêt du conseil d'État du 18 septembre 1741, le format cavalier est fixé à 43,7 x 52,8 cm. Il existe aussi le format petit-cavalier fixé à 41,0 x 47,3 cm.

Les dimensions 46 x 62 cm sont adoptées vers la fin du XVIII siècle.

Notes et références 

Cavalier